Calunga - nome atribuído a descendentes de escravos em Goiás, no Brasil
Calunga (boneca) - elemento sagrado dos candomblés de Pernambuco e dos blocos de maracatu, no Brasil
Calunga (divindade) - divindade suprema dos bantos
Calunga (umbanda) - divindades secundárias da umbanda

Outros 
 Kalunga (desambiguação)

Desambiguação